Por Dolls pode estar à procura de:

Cinema 
 Dolls, filme de 1987
 Dolls, filme de 2002
 Dolls, filme de 2006

Música 
 Dolls, dupla brasileira de música pop
 The New York Dolls
 Pussycat Dolls
 The Dresden Dolls

Pessoas 
 The Dolls, personagens de Street Fighter

Ver também 
 Doll

Desambiguação